— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба. Площадь города составляет 191,14 км², население — 31 722 человек (декабря 2020), плотность населения — 165,96 чел./км².

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Фуццу, Кимицу, Кацуура, Минамибосо и посёлки Кёнан, Отаки.

Климат 
Камогава имеет влажный субтропический климат (Köppen Cfa), характеризующийся тёплым летом и прохладной зимой без снега. Средняя годовая температура в Камогаве составляет 15,5 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 1833 мм, а сентябрь - самый влажный месяц. Самые высокие температуры в августе, около 26,4 °C, и самые низкие в январе, около 6,2 °C

Население 
По данным переписи население Японии города составляет 31 722 человек (декабрь 2020), а плотность — 165,96 чел./км². Изменение численности населения с 1950 по 2020 годы:

История

Ранняя история 
Территория современной Камогавы была частью древней провинции Ава. В районе Коминто в Камогаве Родился Нитирэн, его место рождения - Тандзё-дзи. В период Эдо, это была в основном территория тенрё, контролируемая сёгунатом Токугава, с частями под контролем феодальных доменов Фунагата, Татеяма, Ивасуки и Цурумаки. Короткоживущий (1638-1690) домен Тодзё и период Бакумацу Ханабуса также находились в границах современного Камогавы.

Современная история 
В 1877 году Камогава пережил вспышку холеры. В начале периода Мэйдзи Камогава состояла из всего района Нагаса с двумя городами и девятью деревнями. Все эти деревни и города (включая город Камогава) стали частью округа Ава в 1890 году. В 1927 году станция Ава-Камогава стала конечной станцией линии Сотобо и линии Утибо. Во время Второй мировой войны город получил многочисленые боибардировки в ходе чего и был уничтожен Соединенных Штатов. После войны город был оккупирован американскими войсками. Вскоре после этого в Камогаве были проведены земельная и экономическая реформы. В 1958 году прибрежные районы Камогавы стали частью Национального парка Минами Босо, а город стал туристическим центром. Камогава был повышен до статуса города 31 марта 1971 года

Правительство 
Правительство Камогавы представляетья в виде совета с непосредственно избранным мэром и однопалатным городским советом из 18 человек. Камогава вносит одного участника в собрание префектуры Тиба. С точки зрения национальной политики, город является частью 12-го округа Тибы, нижней палаты парламента Японии.

Экономика 
Камогава служит коммерческим центром для окружающих районов юго-центральной префектуры Тиба. Основным видом промысла в Камогаве по-прежнему является рыболовство, в котором есть пять действующих рыболовных портов. Город славится своим производством сардин и скумбрии. Практикуются производства риса и цветов. Туристическая индустрия является растущей составляющей местной экономики, с посетителями привлекают пляжи, горячие источники курортов, Камогава Seaworld, и Futomi Flower Center.

Транспорт

Ж/д 
JR East – Утибо Линия

JR East – Линия Сотобе

Автомобильные дороги 

 National Route 128
 National Route 410

Символика 
Деревом города считается сосна, цветком — репа.

Примечания

Ссылки 
 

Города префектуры Тиба